Linköpings HC je profesionální švédský hokejový tým. Byl založen v roce 1976.

Úspěchy 
 Postup do Svenska hockeyligan: 1998/99

Češi v týmu

Přehled ligové účasti

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky
 Profil klubu - Hokejportal.cz

Švédské kluby ledního hokeje
Sport v Linköpingu